Натуральне число 398
 398 рік до нашої ери
 398 рік нашої ери